Zvjezdan Misimović (München, NSZK, 1982. június 5. –) a bosnyák válogatott volt középpályása. A VfL Wolfsburggal 2009-ben bajnok lett. Abban a szezonban rekordot jelentő 20 gólpasszt osztott ki a Bundesligában. Megfordult a FK Gyinamo Moszkva csapatában is, ahol együtt játszott Dzsudzsák Balázzsal. 84 válogatott mérkőzésén elért 25 góljával második a válogatott történetének góllövő listáján, Edin Džeko előzi csak meg. Részt vett a 2014-es brazíliai világbajnokságon, ahol mindhárom csoportmérkőzésen pályára lépett. Jelenleg a kínai Beijing Renhe játékosa.

Sikerei, díjai

Német bajnok : 2002-2003,2008-2009
Német másodosztályú bajnok : 2005-2006
 Kínai kupagyőztes : 2013
 Kínai szuperkupa-győztes : 2014

Pályafutása

Statisztika
2012. május 13-i adatok

Jegyzetek

Bosnyák labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
Az 1. FC Nürnberg labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
A Bayern München labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
1982-ben született személyek
Müncheniek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
A Gyinamo Moszkva labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Német bajnok labdarúgók
Bosnyák származású németek
Élő személyek